Exodus kan henvise til flere artikler:

 Anden Mosebog – på latin hedder 2. Mosebog Exodus, og denne betegnelse benyttes også i fagsprog og på mange andre sprog, bl.a. engelsk.
 Exodus (album) – et album af Bob Marley
 Exodus (band) – et amerikansk metalband
 Exodus (roman) – en roman af Leon Uris
 Exodus (film fra 1960) – en filmatisering fra 1960 af Uris' roman med bl.a. Paul Newman og Eva Marie Saint
 Exodus (film fra 2014) (originaltitel: Exodus: Gods and Kings), en film fra 2014 instrueret af Ridley Scott
 Exodus (film fra 2013) – en dansk kortfilm fra 2013 instrueret af Tommy Ipsen
 Exodus (skib) – et skib, som i 1947 blev nægtet adgang til Palæstina
 Exodus (Lost) – et afsnit af den amerikanske tv-serie Lost.